Henry Sutton ist der Name von:

* Henry Sutton (Mediziner) (1836–1891), britischer Arzt
 Henry Sutton (Segler) (1868–1936), britischer Segler